Osiedle Fałata - część dzielnicy Bielany na którym znajdują się domy jedno- i wielorodzinne, głównie z okresu międzywojennego. Od północy otacza je  toruński uniwersytet, jego akademiki i Hotele Asystenckie oraz budynki naukowe. Często na tym terenie odbywają się kongresy i sympozja naukowe.

Osiedle od północy otoczone lasami, od południa i zachodu blokami i domami jednorodzinnymi.

Historia
W okresie międzywojennym osiedle stanowiło tereny intensywnej zabudowy willowej i rezydencjonalnej. Mieszkali tam ludzie nauki, kultury, artyści, wojskowi. Od północy przebiegały tory kolejowe do Przysieka i Czarnowa oraz Dworzec Toruń Zachodni (w okolicy dzisiejszego Hotelu Asystenckiego nr 1).

W latach 70. XX wieku od strony zachodu znacznie zabudowano osiedle blokami wielorodzinnymi, jednak nadal posiada ono swoisty klimat.

Infrastruktura
Osiedle ma przedszkole, szkołę, dwa duże centra handlowe i niewielkie sklepy. Jest niedaleko oddalone zarówno od Bielan, jak i od Chełmińskiego Przedmieścia, posiadającego bogatą infrastrukturę kulturalną.

We wschodniej części osiedla znajduje się zespół budynków kościoła i klasztoru O.O. Redemptorystów, w zachodniej części stadion żużlowy KS Toruń Unibax. Stadion ma być niebawem przeniesiony w okolice toruńskiego lotniska. Teren został kupiony w wyniku największej transakcji gruntowej w regionie przez inwestora z branży handlowej. W ciągu najbliższych 2 lat powinny pojawić się tu duże galerie handlowe.

W północnej części znajduje się ekspozycja Muzeum Przyrodniczego przy UMK.

Dzielnice i osiedla Torunia